Oscar Larroca puede referirse a:

Oscar Larroca (1922-1976), nombre artístico del cantante de tango argentino Oscar Antonio Moretta.
Oscar Larroca (1962) profesor, artista visual y ensayista uruguayo.